Het begrip Sawah kan betrekking hebben op:

 Een rijstveld, zie Rijstveld
 Sawah (Ciputat), plaats in het Indonesische gebied Tangerang Selatan.
 Sawah (Kampar Utara), plaats in het Indonesische gebied Kampar.
 Sawah (Kuantan Tengah), plaats in het Indonesische gebied Kuantan Singingi.
 Sawah (Muara Pinang), plaats in het Indonesische gebied Empat Lawang.
 Sawah (Tebing Tinggi), plaats in het Indonesische gebied Empat Lawang.
 Sawah (lied), single van de Egyptische zanger Abdel Halim Hafez.

Zie ook 
 Sawa (doorverwijspagina)